Godów (gemeente)
 Godów (Silezië)
 Godów (Lublin)
 Godów (Święty Krzyż)